Otis Elevator Company Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Otis Elevator Company Building (Kalifornien), ID-Nr. 99001265
 Otis Elevator Company Building (Oregon), ID-Nr. 88000095